Михаил Липатов:
 Липатов, Михаил Афанасьевич (1871—1934) — крестьянин, депутат 2-й Государственной Думы.
 Липатов, Михаил Иванович (род. 1946) — заслуженный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант авиации. Примечания